Le mot brouillard désigne principalement un phénomène météorologique, mais ce terme a d'autres significations :

Nature 
 Le brouillard est un phénomène météorologique réduisant la visibilité.
 Brouillard, nom vernaculaire donné en Sologne à un arbre plus couramment nommé Peuplier noir.

Patronymes 
 Anne Brouillard (née en 1967), auteure de livres de jeunesse et illustratrice belge ;
 Emmanuel Brouillard (1963-2008), écrivain français ; 
 Eugène Brouillard (1870-1950), peintre lyonnais ;
 Joseph Ovide Brouillard (1859-1940), un homme d'affaires et homme politique québécois ;
  ;
 Marcel Brouillard (né en 1930), journaliste, écrivain, imprésario, chroniqueur et conférencier canadien.

Fiction 
 Brouillard, un roman espagnol de Miguel de Unamuno paru en 1914 ;
 Billy Brouillard, série d'albums de bande dessinée par Guillaume Bianco.

Voir aussi 
 le brouillard comptable, ou brouillard de caisse,  document servant à la notation des opérations comptables au fur et à mesure qu'elles se présentent et qui seront ultérieurement enregistrées dans les livres comptables ;
 brouillard d'eau, un système de protection incendie ;
 Brouillard Définitif, un label de musique indépendant.
 le brouillard de distance, ou , un procédé utilisé en infographie 3D pour donner une meilleure impression de profondeur ;
 le brouillard de guerre, un terme militaire utilisé également dans les jeux de stratégie pour désigner les zones d'incertitudes pendant une opération militaire.